Kees de Kat (architect)
Kees de Kat (beeldhouwer)